Кривоше́ин (женская форма — ) — русская фамилия.

Известные носители

Кривошеин 
 
 Кривошеин, Аполлон Константинович (1833—1902) — министр путей сообщения (1892—1894) Российской империи.
 Кривошеин, Всеволод Александрович (Василий; 1900—1985) — архиепископ Брюссельский и Бельгийский.
 Кривошеин, Григорий Григорьевич (1868—1945) — русский военный инженер, специалист по металлоконструкциям.
 Кривошеин, Дмитрий Александрович (1905—1979) — председатель Крымского и Амурского облисполкомов.
 
 Кривошеин, Константин Кириллович — советский драматург и сатирик, поэт, фигурант сексуального скандала эпохи Хрущёва, получившего название «дело гладиаторов».
 Кривошеин, Никита Игоревич (род. 1934) — русский переводчик и писатель, деятель русской эмиграции.
 
 Кривошеин, Семён Моисеевич (1899—1978) — советский генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.



См. также 
 Кривошеин де Канесе, Наталия